Кубок эмира Катара 2016 — 44-й розыгрыш Кубка эмира Катара. В нём приняли участие клубы двух высших футбольных дивизионов Катара.

Победителю турнира было гарантировано участие в Лиге чемпионов АФК 2017.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Результаты на сайте rsssf.com
 Результаты на сайте goalzz.com

Спорт в Катаре в 2016 году
Апрель 2016 года
Май 2016 года
Кубок эмира Катара
Азиатские национальные футбольные кубки в сезоне 2016